Saint-Hyacinthe, que corresponde en idioma francés con San Jacinto, puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

Topónimos

( Quebec) 
 Saint-Hyacinthe, señorío de Nueva Francia.
 Saint-Hyacinthe, ciudad de Montérégie Este.
 Saint-Hyacinthe, antiguo condado de Quebec.
 Saint-Hyacinthe, circunscripción provincial de Montérégie Este.
 Saint-Hyacinthe—Bagot, circunscripción federal de Montérégie Este.
 Saint-Hyacinthe—le-Confesseur, localidad de Montérégie Este.
 Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, localidad de Montérégie Este.
 Saint-Damase-de-Saint-Hyacinthe, localidad de Montérégie Este.